Jorge Alberto (13 de junio de 1690-12 de junio de 1734) fue un miembro de la familia de los Cirksena y el cuarto Príncipe de Frisia Oriental. Gobernó entre 1708 y 1734.

Biografía 
Era el segundo hijo del Príncipe Cristián Everardo. El 24 de septiembre de 1709, se casó en Idstein con su primera esposa, la Condesa Cristina Luisa de Nassau-Idstein (31 de marzo de 1691 - 13 de abril de 1723). Tuvieron cinco hijos:

 Jorge Cristián (13 de octubre de 1710 - 28 de abril de 1711).
 Enriqueta Carlota (23 de octubre de 1711 - 29 de octubre de 1711).
 Carlos Cristián (4 de enero de 1715 - 14 de enero de 1715).
 Carlos Edzard (18 de junio de 1716 - 25 de mayo de 1744).
 Enriqueta Augusta Guillermina (22 de abril de 1718 - 21 de abril de 1719).

Frisia Oriental fue duramente golpeada por la inundación de Navidad de 1717: 2752 personas se ahogaron y grandes extensiones de tierra fueron devastadas.

Cristiana Luisa murió el 13 de abril de 1723; el 8 de diciembre de ese año, en Berum, Jorge Alberto se casó con su segunda esposa, Sofía Carolina, una hija del Margrave Cristián Enrique de Brandeburgo-Bayreuth-Kulmbach. Ella recibió de Jorge Alberto la mansión de  en el pólder Carolinengroden como regalo. Ella obtuvo ingresos de esta hasta su muerte en 1764.

Durante el gobierno de Jorge Alberto el viejo conflicto entre el Príncipe y parte de los Estados escaló en la llamada guerra de apelación de 1726-1727. Los Estados estaban divididos en una facción obediente y otra arrepentida; la primera apoyaba al Príncipe; la última alzó tropas para luchar contra él. Jorge Alberto emergió victorioso de este conflicto. Incluso la ciudad de Emden, que había liderado la facción arrepentida, se sometió a él. Sin embargo, debido a las malas habilidades de negociación del Canciller de Jorge Alberto, Enno Rudolph Brenneysen, no se pudo acordar la paz entre las facciones en guerra. El Canciller y el Príncipe exigieron que los rebeldes fueran severamente castigados, pero en 1732, fueron indultados por el emperador.

Cuando el Príncipe Jorge Alberto murió el 11 de junio de 1734, su hijo Carlos Edzard, asumió el puesto a la edad de 18 años. Carlos Edzard era el último superviviente de los descendientes de Jorge Alberto. Tampoco pudo resolver los conflictos con los Estados.

Legado 
En 1715, Jorge Alberto emitió la primera Regulación de Inspección de Sementales del mundo.

En 1729-1730 el Príncipe Jorge Alberto construyó un puerto en el Carolinensiel, ahora un museo. El puerto fue llamado en honor a su segunda esposa, Sofía Carolina.

En un intento de mantener el alcoholismo bajo control, Jorge Alberto prohibió los partidos de tiro de pelota el 9 de febrero de 1731. Condenó duramente los "deórdenes, excesos de bebida, comida, vender, jurar, maldecir y las palizas severas" que a menudo ocurrían en los partidos de tiro de pelota. Esto también tensó la relación entre el príncipe y sus súbditos.

Ancestros

Notas

Referencias 
 Martin Jhering: Hofleben in Ostfriesland. Die Fürstenresidenz Aurich im Jahre 1728, Hannover, 2005

Frisia oriental
Príncipes de Alemania
Casa de Cirksena